NetworkManager — программа для управления сетевыми соединениями в Linux.

Для использования NetworkManager в графическом интерфейсе, существует программа network-manager-applet, которая соответствует стандарту Freedesktop.org System Tray Protocol, включая GNOME, KDE, Xfce.

В рамках программы Google Summer of Code 2009 планировалось портирование NetworkManager на операционную систему FreeBSD.
  
NetworkManager использует D-Bus, udev и DeviceKit (начиная с версии 0.8). Компоненты взаимодействуют через D-Bus.

Виды поддерживаемых соединений 
 Ethernet
 PPPoE
 xDSL
 VPN:
 PPTP (NetworkManager-pptp)
 L2TP реализуется при помощи Openswan (NetworkManager-openswan).
 OpenVPN (NetworkManager-openvpn)
 VPNC (NetworkManager-vpnc)
  (NetworkManager-openconnect)
 WireGuard (NetworkManager-wireguard)
 Беспроводные: Wi-Fi, Bluetooth (совместно с Gnome-bluetooth)
 Мобильные: GPRS, 3G и др. — совместно с ModemManager и Mobile-broadband-provider-info.

См. также 
 Wicd
 ifconfig
 Connman

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница NetworkManager

Свободное сетевое программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на Си